Petiville kan syfta på:
 Petiville, Calvados
 Petiville, Seine-Maritime